О медицинских принципах см. Хельсинкская декларация
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (), также известный как Хельсинкский заключительный акт (), Хельсинкские соглашения () или Хельсинкская декларация () — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии городе Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. Совещание было созвано (1973) по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора.

Заключительный акт 
Текст заключительного акта доступен на многих языках, и, в частности, на русском.

Межгосударственные договорённости сгруппированы в несколько разделов:
 в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела иностранных государств;
 в военно-политической области: согласования мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование споров;
 в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды;
 в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

Влияние 
Данный акт рассматривался как важный шаг к снижению напряжённости времён холодной войны, а также как тогдашний серьёзный дипломатический импульс для СССР из-за положений документа о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, которые, как считалось, укрепляли территориальные завоевания СССР в Восточной Европе после Второй мировой войны. Учитывая возражения Канады, Испании, Ирландии и других государств, в Заключительном акте просто говорилось, что «границы» в Европе должны быть стабильными, однако они могут изменяться мирными внутренними средствами. Президент США Джеральд Форд также подтвердил, что политика США в отношении непризнания принудительного присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу не изменилась. С аналогичными заявлениями выступили лидеры других стран-членов НАТО.

Тем не менее, часть соглашения о гражданских правах послужила основой для работы Helsinki Watch — независимой неправительственной организации, созданной для наблюдения за соблюдением Хельсинкских соглашений, которая превратилась в несколько региональных комитетов, в конечном итоге сформировав Международную хельсинкскую федерацию по правам человека и Human Rights Watch. В то время как эти положения применялись ко всем подписавшим, внимание было сосредоточено на их применении к СССР и странам-участникам Организации Варшавского договора, включая Болгарию, Чехословакию, ГДР, Венгрию, Польшу и Румынию. Советская пропаганда представила Заключительный акт как великий триумф советской дипломатии и лично Леонида Брежнева.

На практике советское правительство значительно подчинило своей воле верховенство права, гражданские свободы, защиту закона и гарантии собственности, которые советские теоретики права, такие как Андрей Вышинский, считали образцами «буржуазной морали». СССР подписал юридически обязательные документы по правам человека, но они не были широко известны и доступны людям, живущим при коммунистическом режиме, и не воспринимались всерьез коммунистическими властями Правозащитники в СССР регулярно подвергались преследованиям, репрессиям и арестам.

Народная Республика Албания отказалась от участия в соглашениях. Её лидер Энвер Ходжа утверждал: «Все сателлиты Советов, за исключением разве что болгар, хотят разорвать оковы Варшавского договора, но не могут. Тогда их единственная надежда — это то, что позволяет им хельсинкский документ, то есть укреплять свою дружбу с Соединёнными Штатами Америки и Западом, добиваться от них инвестиций в виде кредитов и импорта их технологий без каких-либо ограничений, позволить церкви занять прежнее место, углубить нравственное вырождение, усилить антисоветизм, и Варшавский договор останется пустой яичной скорлупой».

Хельсинкские соглашения послужили основой для более поздней Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созданной в 1995 году в соответствии с Парижской хартией 1990 года.

См. также 
 ОБСЕ
 Парижская хартия

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 Бруз В. В. Роль стран — участниц Организации Варшавского договора в созыве и проведении Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 7. — С. 34—39.

Ссылки 

 
 
 
 
 Ефимова М. «Третья корзина» в действии: 40 лет назад в Хельсинки началась конференция, изменившая лицо мира // Радио «Свобода». — 2015. — 30 июля.

Международные договоры
ОБСЕ
Договоры по алфавиту
События 30 июля
События 31 июля
События 1 августа
Июль 1975 года
Август 1975 года
1975 год в Финляндии